Vits ist der Name folgender Personen:

 Astrid Vits (* 1973), deutsche Journalistin und Nachrichtensprecherin
 Emil Vits, Gründer der VITS Elektro GmbH, Düsseldorf im Jahre 1928
 Ernst Vits (Ernst August Vits; 1868–1939), evangelischer Hof- und Domprediger in Berlin sowie Generalsuperintendent der Neumark und Niederlausitz
 Ernst Hellmut Vits (1903–1970), deutscher Industrieller

Vits bezeichnet außerdem:
 Vits Systems GmbH mit Sitz in Langenfeld (Rheinland)

Siehe auch:
 Ernst-Hellmut-Vits-Preis
 Wits
 Vitz